Низоземска се може односити на:

 Холандија (Низоземска), земља западне Европе, један од конститутивних ентитета Краљевине Холандије (Краљевине Низоземске)
 Краљевина Холандија (Краљевина Низоземска), суверена држава, члан ОУН
 Карипска Холандија (Карипска Низоземска), назив за три општине Холандије (Низоземске) које се налазе у Карипском мору — Бонер, Свети Еустахије и Саба
  (Велика Низоземска)
 Нова Низоземска, колонија Низоземске републике из 17. века на источној обали данашњих Сједињених Америчких Држава

или:
 Ниске Земље или Низоземске

Види још 
 Холандија (вишезначна одредница)